Grieg poate fi:

 Edvard Grieg, compozitor norvegian
 Nordahl Grieg, scriitor norvegian
 Gregorian Bivolaru, profesor de Yoga din România, fondatorul M.I.S.A.